Gerard Koopman (architect), een Nederlands architect
Gerard Koopman (voetballer), een Nederlands voetballer